Stora Svantjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Svantjärnen, Dalarna, sjö i Borlänge kommun,  (2,8 ha)
Stora Svantjärnen, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (18,9 ha)
Stora Svantjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (4,55 ha)

Se även
Svantjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn